Deux navires de la marine américaine (United States Navy) ont porté le nom USS Beale, en l'honneur d'Edward Fitzgerald Beale (1822 –1893)
 , un destroyer de la classe Paulding, mis en service en 1912 et mis au rebut en 1934.
 , un destroyer de la classe Fletcher, mis en service en 1942 et détruit en 1968.

Beale